Mistérios de Lisboa (port. für „Geheimnisse von Lissabon“) steht für:

 Mistérios de Lisboa, Originaltitel von Die Geheimnisse von Lissabon, portugiesisch-französischer Film von Raúl Ruiz (2010)
 Os Mistérios de Lisboa, Roman von Camilo Castelo Branco (1854)
 Os Mistérios de Lisboa or What the Tourist Should See, portugiesischer Dokumentarfilm von José Fonseca e Costa (2009)